Fox — турецкий телеканал, основанный 24 февраля 2007 года после того, как News Corporation приобрела TGRT у компании İhlas Holding, которая начала вещание 22 апреля 1993 года.

С июля 2012 года Fox TV ведет вещание в формате 16:9.

История 
Первоначально канал назывался TGRT (аббревиатура на турецком языке: «Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu»; газета «Радио и телевидение Турции») и начал вещание 23 апреля 1993 года под управлением İhlas Holding. В период с 2001 по 2004 год TGRT принадлежала Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, а затем снова была продана компании İhlas Holding.

23 июля 2006 г. News Corporation приобрела TGRT у İhlas Holding и была образована Ахметом Эртегюн. Позже канал был перезапущен под названием Fox 24 февраля 2007 года. Дэвид Паркер Рид был генеральным менеджером Fox Türkiye в период с 2006 по 2009 год. Дэвид Паркер Рид, Хакан Этус, Корай Алтинсой, Доган Шентюрк сыграли решающую роль в качестве наиболее высокопоставленных руководителей компании. открытие телеканала Fox в Турции. После ухода Дэвида Паркера Рида Пьетро Викари занимал пост генерального директора с 2009 по 2014 год. 26 ноября 2014 года Адам Тайлер был назначен генеральным директором Fox TV.

Программирование 
В отличие от других международных каналов Fox, которые обычно фокусируются на синдицированных программах, в основном из США, Fox Türkiye фокусируется на оригинальных программах.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телеканалы Турции
Телеканалы на турецком языке
Телеканалы общей тематики
Телеканалы, входящие в состав Walt Disney